Тонкосемя́нник трёхжилковый () — вид цветковых растений рода  семейства . Эндемик Австралии.

Синонимика

Примечания 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии